

События 
 Консулы имп. Аркадий и Флавий Баутон.
 385—412/428 — Патриарх Александрии Феофил I.
 Гибель Фу Цзяня II.
 Восстановление империи Янь.
 385—396 — Император Янь Муюн Чуй.
 385 (386) — Яо Чан провозгласил себя императором Младшей Цинь.
 385—393 — Император Младшей Цинь Яо Чан.

Родились 
 Мария (дочь Стилихона) — старшая дочь Стилихона и Серены, племянницы Феодосия Великого.
 Мужун Си — сяньбийский вождь, император государства Поздняя Янь.
 Мужун Чао — последний император государства Южная Янь.
 Павел Орозий — историк и христианский теолог V века.
 Се Линъюнь — китайский государственный деятель и поэт империи Цзинь.
 Трифин Бородатый — король Диведа.

Скончались 
 20 июля — Тимофей I, архиепископ Александрийский.
 Андовк Сюни — античный армянский государственный и политический деятель IV века.
 Даоань — китайский буддийский мыслитель и религиозный деятель, первый китайский патриарх буддизма.
 Латрониан — испанский христианский писатель, поэт.
 Присциллиан — испанский ересиарх, епископ Авилы.
 Симхасена — правитель древнеиндийского государства Западных Кшатрапов в IV веке.
 Фу Цзянь (II) — правитель государства Ранняя Цинь.

См. также